Da Costa ou da Costa est un patronyme d'origine portugaise porté par diverses personnalités :

Nom de famille 

 Alain Da Costa (1935-2023), entraîneur gabonais de football ;
 Angelo da Costa (1983-), footballeur brésilien ;
 António Bernardo da Costa Cabral, homme politique portugais ;
 António Simões da Costa (né en 1943), ancien footballeur puis entraîneur de football portugais ;
 Bernard Da Costa (né en 1939), dramaturge et écrivain français ;
 Dino Da Costa (1931-2020) est un footballeur italien, d'origine brésilienne ;
 Duarte da Costa (né au Portugal au ) est un noble et un administrateur colonial portugais. 
 Emanuel Mendez da Costa est un naturaliste et un philosophe britannique, né le  et mort le  ;
 Francisco Xavier da Costa Aguiar de Andrada (1822-1892), magistrat et un diplomate brésilien ;
 Francisco Gomes da Costa (1919-1987), footballeur portugais ;
 Gabriel Da Costa (né en 1984) joueur de hockey sur glace français
 Gabriel da Costa dit Uriel da Costa (1585-1640) est un philosophe et théologien juif originaire du Portugal et réfugié aux Pays-Bas.
 Gaston Da Costa (1850-1909), communard ;
 Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu (né en 1991), footballeur angolais ;
 Ignace da Costa (1603-1666), missionnaire jésuite portugais en Chine ;
 Isaäc da Costa (1798–1860) est un poète et historien amstellodamois ;
 Isaac Da Costa est le fondateur de l'une des premières synagogues de Curaçao ;
Jessie Da Costa (né en 1997) karatéka français ;
 José Estevão da Costa, footballeur portugais ;
 José Augusto da Costa Séneca Torres, un footballeur puis entraîneur de football portugais ;
 Jorge Nuno Pinto da Costa(né en 1937 à Porto), est l'actuel président du club de football du FC Porto depuis 1982.
 Joseph Mendes da Costa (1863-1939) est un sculpteur et céramiste néerlandais.
 Kévin Da Costa (né en 1989) joueur de hockey sur glace français ;
 Logan Da Costa (né en 1992) karatéka français ;
 Manuel da Costa (1601-1667) est un jésuite portugais, auteur de "Arte de Furtar".
 Manuel da Costa est un footballeur international portugais évoluant au poste de défenseur.
 Manuel de Oliveira Gomes da Costa est un officier de l'armée et un homme politique portugais,  de la République portugaise et second de la Ditadura Nacional qui préceda l'Estado Novo.
 Manuel Pinto da Costa (né en 1937), président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe (1975-1991 et de 2011 à 2021).
 Mathieu da Costa (ou Mateus) (1589-?), interprète (traducteur) de langues autochtones en Nouvelle-France ;
 Maria Velho da Costa (1938-2020), femme de lettres portugaise ;
 Mário Jorge Faria da Costa (né en 1985), cycliste portugais ; 
 Mélissa Da Costa (née en 1990), romancière française ; 
 Monteiro da Costa (1928-??) est un footballeur international portugais.
 Paulinho da Costa (né en 1948 à Rio de Janeiro) est un percussionniste brésilien ;
 Rui Alberto Faria da Costa (né en 1986), cycliste portugais ;
 Stéphane Da Costa (né en 1989), joueur de hockey sur glace français ;
 Steven Da Costa (né en 1997), karatéka français ;
 Teddy Da Costa (né en 1986), joueur de hockey sur glace français ;
 Zacarias da Costa (né en 1964), un homme politique est-timorais ;
 Thomas Da Costa (né en 1998), acteur et rappeur français.

Personnages de fiction 

 Maître Da Costa, personnage incarné par Roger Hanin

Entreprise 
 Soares da Costa, une entreprise portugaise de construction

Patronyme portugais